Erntemond ist:
 ein älterer Name des Monats August
 eine in Norddeutschland gebräuchliche alte Bezeichnung für den Septembervollmond, siehe Vollmond#Erntemond